Верины () — село в Великомостовской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 101 человек. Занимает площадь 0,574 км². Почтовый индекс — 80340. Телефонный код — 3252.

Ссылки 
 Верины на сайте Верховной рады Украины